«El regreso» puede referirse a:

Cine y televisión 
 El regreso (Big Time) (1929), película dirigida por Kenneth Hawks;
 El regreso (1950), película argentina dirigida por Leopoldo Torres Ríos;
 El regreso (1978), película dirigida por Hal Ashby;
 El regreso/Los crímenes del ático (The Comeback) (1978), película dirigida por Pete Walker;
 El regreso (Amityville: A New Generation) (1993), película dirigida por John Murlowski;
 El regreso  (2003), película argentina dirigida por Hugo Lescano;
 El regreso (Vozvrashcheniye) (2003), película rusa dirigida por Andréi Zviáguintsev;
 El regreso (The Return) (2006), película dirigida por Asif Kapadia;
 El regreso (2011), película costarricense dirigida por Hernán Jiménez;
 El regreso (2013), telenovela chilena producida por Televisión Nacional de Chile;
 El regreso (2013) película venezolana, dirigida por Patricia Ortega.

Música 
 El regreso (2005), álbum en vivo de Andrés Calamaro;
 El regreso (la fiesta continúa) (2008), álbum de La Mosca Tsé-Tsé.